Владимир Бердзенишвили:
 Бердзенишвили, Владимир Герасимович (1914 — ?) — советский футболист.
 Бердзенишвили, Владимир Ираклиевич (1912/1910 — ?) — советский футболист.